

Пилипчанська сільська рада — Київська область, Баришівський район
 Пилипчанська сільська рада — Київська область, Білоцерківський район